Berbig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Berbig (1935–2013), deutscher Lehrer, Studiendirektor und Schulbuchautor
 Max Berbig (1856–1926), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Roger Berbig (* 1954), Schweizer Fußballspieler
 Roland Berbig (* 1954), deutscher Literaturwissenschaftler
 Tino Berbig (* 1980), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Berbick